Ди́ттмер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Диттмер, Андреас (род. 1972) — немецкий гребец-каноист, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Диттмер, Йоаким (1681—1755) — шведский дипломат, посланник при русском дворе.